In dit artikel worden enkele statistieken weergegeven van het Duitse voetbal.

Statistieken

Eeuwige ranglijst Oberliga (1945-1963) 
De Oberliga Nord en Oberliga West gingen pas in 1947 van start.

Eeuwige ranglijst Duitse eindronde (1902-1944) 
In deze lijst staan al de clubs die zich tussen 1902 en 1944 voor de Duitse eindronde plaatsten.
 Vlag = vlag van toenmalige deelstaat of provincie, waarin de club speelde.

Voetbal in Duitsland